

Persone 
 Reis – cantante brasiliana
 Reis – calciatore brasiliano

 António Ribeiro dos Reis  – calciatore, allenatore di calcio e giornalista portoghese
 Dilermando Reis  – chitarrista e compositore brasiliano
 Ivan Reis  – fumettista brasiliano
 Johann Philipp Reis  – scienziato e inventore tedesco
 Jonathan Reis  – calciatore brasiliano
 Kemal Reis  – ammiraglio ottomano
 Kurtoğlu Muslihiddin Reis  – corsaro e ammiraglio ottomano
 Matt Reis  – calciatore statunitense
 Micaela Reis  – modella angolana
 Nuno Reis  – calciatore portoghese
 Oruç Reis  – ammiraglio e corsaro ottomano
 Piri Reìs  – ammiraglio e cartografo ottomano
 Ron Reis  – wrestler statunitense

Altro 
 REIS  – Registro Eredità Immateriali della Sicilia
 Reis  – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso

Pagine correlate

 Reiss